Podlaski Związek Piłki Nożnej - Wojewódzki Związek Piłki Nożnej zarządzający rozgrywkami województwa podlaskiego z siedzibą w Białymstoku. Na Podlasiu rozgrywki prowadzone są w jednej, 16-zespołowej grupie IV ligi, 16-zespołowej grupie klasy okręgowej, 16-zespołowej klasie A i dwóch 9-zespołowych grupach klasy B.

Drużyny z obecnego Podl. ZPN w rozgrywkach centralnych i makroregionalnych 
Dane po sezonie 2021/2022

Zobacz też 
 PZPN

Linki zewnętrzne 
Oficjalna strona Podlaskiego Związku Piłki Nożnej

Organy terenowe Polskiego Związku Piłki Nożnej
Sport w województwie podlaskim